Gregoriaanse hervorming, de kerkhervorming onder paus Gregorius VII (1073-1085).
gregoriaanse kalender, onder paus Gregorius XIII (1572-1585) vastgesteld.
Gregoriaanse missie, kerstening door Gregorius de Grote (590-604) van de Angelsaksen.
gregoriaanse muziek, de naar diezelfde paus genoemde rituele eenstemmige zang in de liturgie van het Westers christendom.
De naam van de Pauselijke Universiteit Gregoriana wordt soms vertaald als Pontificale (Pauselijke) Gregoriaanse Universiteit. Hier hebben "Gregoriana" en "Gregoriaanse" betrekking op paus Gregorius XIII.

Zie ook 
Gregorius (doorverwijspagina)